

Geografia

Austria 
 Trautmannsdorf – frazione di Geras, città nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Trautmannsdorf an der Leitha – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Trautmannsdorf in Oststeiermark – ex comune ora frazione di Bad Gleichenberg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Pagine correlate 
 Castel Trauttmansdorff – castello situato a Merano (Italia)
 Trauttmansdorff – famiglia nobiliare austriaca